Els trematosaures (Trematosauria) constitueixen un dels dos grans grups d'amfibis temnospòndils que van sobreviure a l'extinció permiana, l'altre fou el dels capitosaures. Els trematosaures eren un grup divers i important que incloïa moltes formes de mida mitjana i gran que eren semiaquàtiques o totalment aquàtiques. El grup incloïa formes de musell allargat com els trematosauroïdeus, i de cap ample i curt com els metoposaures. Tot i que la majoria de grups no van sobreviure més enllà del Triàsic, un llinatge, els braquiopoïdeus, van continuar fins al període Cretaci.

Filogènia 
Cladograma dels trematosaures segons Yates i Warren (2000):

Referències 

 Trematosauria a Palaeos 

Temnospòndils del Triàsic
Amfibis del Juràssic
Amfibis del Cretaci